le Royaume de Kashi est un des seize royaumes de l'Inde ancienne (Mahâ-Janapadas).
 Kachgar ou Kashi est une ville du Turkestan oriental
 Ahmed Kashi est un footballeur franco-algérien jouant au poste de milieu de terrain.
 Ghiyath al-Kashi (vers 1380 - 1429) est un mathématicien et astronome perse
 Le théorème d'Al-Kashi est un théorème de géométrie couramment utilisé en trigonométrie.
 Habitant de Kashan, aussi les carreaux de céramique fabriqués à Kashan.